Следната таблица е частичен списък на изкуствените обекти на повърхността на Луната. Списъкът не включва по-малките обекти, като например лазерните отражатели и научните инструменти, нито няколкото паметни или лични предмети, оставени от астронавти от програмата „Аполо“, като например топките за голф от упражненията на Алън Шепърд по време на Аполо 14, флаговете или статуетката на Падналия астронавт оставена от екипажа на Аполо 15.

Най-тежките предмети са пет трети степени на ракети от програмата „Аполо“. Докато човечеството е пренесло и изоставило над 170 000 kg отломки на Луната, само 382 kg от Луната са били донесени на Земята от полетите на „Аполо“ и „Луна“.

Единствените изкуствени обекти на Луната, които все още се използват, са лазерните отражатели за определяне на разстоянието до Луната, оставени от астронавтите от „Аполо“ и от Луноход 2.

Всички изброени обекти, които са на повече от 90 градуса източна или западна дължина са на обратната страна на Луната. Те включват Рейнджър 4, Лунар Орбитър 1, Лунар Орбитър 2 и Лунар Орбитър 3.

Източници 

Изследване на Луната